La Prem"jer-liha 2008-09 è stata la 18ª edizione della massima divisione ucraina. È iniziata il 16 luglio 2008 e si è conclusa il 26 maggio del 2009.

Squadre partecipanti 

 
 
 
 
 
  - Neopromosso
 
 
  - Neopromosso
 
 
 
  - Campione in carica

Classifica finale

Penalità 
  ha dovuto scontare 6 punti di penalizzazione.
  ha dovuto scontare 3 punti di penalizzazione.

Capoliste Solitarie 
 Dalla 3ª alla 8ª giornata:  
 Dalla 11ª alla 30ª giornata:

Classifica marcatori

Verdetti 
  Campione dell'Ucraina 2008-2009
   e 
   e  qualificate all'Europa League 2009-2010 insieme al Vorskla Poltava
   e  retrocesse nella First League
   e 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Campionato ucraino di calcio